El término Cooperativa puede hacer referencia a:
 Cooperativa, negocios formados a partir de asociación y gestión de personas.
 Cooperativa, en España.
 Cooperativa, en México.
 Algunos tipos de cooperativas:
 Cooperativa de ahorro y crédito
 Cooperativa agraria
 Cooperativa de vivienda
 Cooperativa de turismo
 Cooperativa de energías renovables
 Cooperativa minorista
 Cooperativa de consumidores y usuarios
 Cooperativa, estación de radio chilena.
 Todas las páginas que empiezan por «Cooperativa»